Сан Хосе дел Туле има више значења:

 Сан Хосе дел Туле (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе дел Туле (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику